BEPA peut faire référence à :
 Brevet d'études professionnelles agricoles, un ancien diplôme d'études français
 Bill Evans Piano Academy, une école de jazz à Paris.